Ранчо де лос Ангуло има више значења:

 Ранчо де лос Ангуло, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де лос Ангуло (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику